Vegeu també: Ana i Maria Anna
 Onomàstica:
 Anna (prenom)
 Anna Bolena, reina consort d'Anglaterra (1501?-1536)
 Toponímia
 Anna, municipi del País Valencià de la comarca de la Canal de Navarrés.
 Anna (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Anna (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Anna (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Riu Anna o Riu Sec de Betxí
 Cinema
 Anna (pel·lícula de 1951), pel·lícula italiana dirigida per Alberto Lattuada i protagonitzada per Silvana Mangano
 Anna (pel·lícula de 1987), pel·lícula estatunidenca dirigida per Yurek Bogayevicz i protagonitzada per Sally Kirkland
 Anna (pel·lícula de 2015), pel·lícula colombo-francesa de 2015
 Anna (pel·lícula de 2019), pel·lícula francesa dirigida per Luc Besson i protagonitzada per Sasha Luss
 Moneda
 Anna (moneda), antiga unitat monetària de l'Índia.